Норвежский диджей Алан Уокер выпустил два студийных альбома, три мини-альбома, 19 синглов, 19 ремиксов и 14 музыкальных видеоклипов.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни

Ремиксы

Выпущенные на лейбле

Опубликованные ремикс

Продюсирование

Музыкальные видеоклипы

Комментарии

Примечания 

Алан Уокер
Уокер, Алан
Дискографии электронной музыки